Максим Александрович Жуков (род. 23 февраля 1968, Москва) — русский поэт.

Биография 
Родился в Москве. Окончил московскую школу рабочей молодежи (ШРМ № 24). С 14 лет обучался актёрскому ремеслу в школе-студии московского Театра на Юго-Западе и затем работал актёром в этом театре. Проходил срочную службу в Советской армии (1986–1988 гг.). С 1991 года работал администратором в рейв-клубах «Аэро-дэнс» и «Плазма». Переменил множество профессий — от электрика и продавца до инкассатора и начальника охраны.

Был редактором на сайте «Снежный ком». Работал журналистом (внештатным корреспондентом) в «Литературной газете». С 2011 года живёт в Евпатории. Председатель Крымского отделения Союза литераторов России.

Творчество 
Стихи пишет с 13 лет. В советское время не публиковался. Первые публикации: альманах «Мулета-Скват» в 1992 году и газета «Гуманитарный фонд» в 1994. После длительного перерыва послал свои ранние стихи на международный конкурс «Тамиздат» и стал его лауреатом. Печатался в журналах «Знамя», «Сибирские огни», «Юность», «Нева» и мн. др. изданиях, на сайте «Литерратура» и других литературных веб-ресурсах. «Автор семи поэтических сборников, предпоследний из которых вышел одновременно в России и Сербии». Как поэт, участвовал в Фестивале поэзии на Байкале им. Анатолия Кобенкова (Иркутск, 2015), проекте «Новая Голландия: культурная урбанизация» (Санкт-Петербург, 2017), XII Екатеринбуржском Книжном фестивале в Белинке (Екатеринбург, 2019), фестивале ЛиТР (Владивосток, 2021) и многих других культурных программах и проектах.

Библиография 

 1993. «Московские ригведы». «АРГО-РИСК» (Москва). ISBN 5-900506-94-5
 2007. «П-М-К». SIA «S-Кom» (Рига). ISBN 978-9984-9872-9-3
 2011. «ЛуТшее». Поэтоград (Москва). ISBN: 5-86676-074-6
 2011. «Поэма новогодняя моя». Вест-консалтинг (Москва). ISBN 5-86676-012-6
 2017. «Как полный е*анько». «СТиХИ» (Долгопрудный), Agnosta (Белград, Сербия). ISBN 978-86-80636-08-5
2020. «Отдать бы надо было». «СТиХИ» (Москва). ISBN: 978-5-6045652-8-5
2021. «У коровы есть гнездо». «Зебра-Е» (Москва). ISBN: 978-5-907164-59-8

Критика 

 2011. В поэзии Жукова проступает какая-то потерянность. «Вести FM»
2011. Контр- и культура на отшибе. «Сетевая словесность»
 2012. Непобедима литературная традиция. «Зинзивер»
 2012. Возвращение автора к жизни после смерти автора. «45-я параллель»
 2017. Парень с рабочей окраины. «Сетевая словесность»

Признание 

 2007. Лауреат конкурса Таmizdat
 2012. Победитель конкурса «Заблудившийся трамвай»
 2013. Обладатель первого приза Григорьевской поэтической премии
2020. Премия «Зимнее солнцестояние» издательства СТиХИ
2021. Победитель конкурса «45-й калибр»
2021. Международная премия имени А. И. Левитова

О нём 

 «Жуков — поэт народный. Не в смысле признания, а в плане умения отражать те настроения, что доминируют в массах. Поговорите о жизни с любым мужчиной сорока-пятидесяти лет — он расскажет вам о перестройке, митингах, о "проклятых девяностых", о голоде и безработице, о смертях друзей от алкоголя и наркотиков, о своих разводах и неудачных попытках выбиться в люди. Вот это все есть в стихах Жукова. И недаром лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал его великим поэтом. Шнуров, конечно, не Бог весть какой литературовед, но основной мотив поэзии Жукова он уловил и прочувствовал. Потому что Жуков — не салонная фигура, не "поэт из пробирки", придуманный культуртрегерами, но обычный городской парень, которому никто не обещал лёгкой жизни». Игорь Панин
 «У Максима Жукова попадаются стихи с ненормативной лексикой. Но вот что примечательно. Когда я впервые прочёл их, я её не увидел. И только когда прозаик и журналист Григорий Каковкин написал мне, что это сильные, но слишком смелые стихи, и он бы на такое присутствие ненормативной лексики не решился, я подумал, почему же это не бросилось мне в глаза. Ответ был прост. В этих стихах она не превращена в инструмент, в средство спекуляции, не используется ради неё самой или чтобы лишний раз шокировать читателя. Пропорция её присутствия в стихах соответствует той доли экспрессии, которая имеет место в нашей распространённой повседневной окрашенной национальным колоритом речи... Поиски за пределами горизонтов респектабельности роднят эти стихи с граффити или стрит-артом скрывающегося от публики художника Бэнкси. Но если граффити только фиксируют состояние общей деградации культуры, а Бэнкси напирает на морализм и лежащее в его основе умиление, то стихи Максима Жукова нацелены на сопереживание, что целиком и полностью тоже в русле русской национальной традиции». Марк Шатуновский

Примечания

Ссылки 

 Современная русская поэзия
 Страница в Фейсбуке
Интервью на фестивале ЛиТР
 «Сетевая словесность»
 «Журнальный зал»
Творческий вечер  (видео)
«Как полный е*анько» Сборник стихотворений (PDF)
Радио «Россия»